Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1929/30 (Midden-Duitsland), het elfde Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond
 Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1929/30 (Zuidoost-Duitsland), het vijftiende Opper-Lausitzs gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond